Ара может означать:

 Ара — род птиц семейства попугаевых.
 Ара — село в Армении, в марзе Арагацотн, в Апаранской котловине.
 Ара — губа в Мотовском заливе Баренцева моря, на побережье Кольского полуострова.
 Ара — город в Индии.
 АРА — ARA, American Relief Administration — Американская администрация помощи
 Ара — армянское мужское имя.
 Ара — традиционный бутанский алкогольный напиток.
 «Ара» («Шмель») — советский и казахстанский сатирический журнал.
 Ара (Жертвенник) — созвездие южного полушария.
 (849) Ара — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к металлическому спектральному классу M.

Персоналии 
 Ара, Гвидо (1888—1975) — итальянский футболист, полузащитник.
 Ара, Уго (1876—1936) — итальянский альтист.